Krefft ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Krefft (1863–1936), deutscher Kaufmann und Politiker (DNVP)
 Gerard Krefft (1830–1881), deutsch-australischer Zoologe und Paläontologe
 Gerhard Krefft (Zoologe, 1830) siehe Gerard Krefft
 Gerhard Krefft (Zoologe, 1912) (1912–1993), deutscher Ichthyologe und Herpetologe
 Konstantyn Krefft (1867–1940), polnischer Pfarrer, umgekommen im KZ Stutthof
 Osvaldo Koch Krefft (1896–1963), chilenischer Politiker
 Siegfried Krefft (1916–1981), deutscher Rechtsmediziner und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Kreft
 Kreeft